AF2, AF 2 oder AF-2 steht für:
 Fischer Airfish AF-2, Bodeneffektfahrzeug
 USS Celtic (AF-2), US-amerikanisches Vorratsschiff, siehe Liste der Hilfsschiffe der United States Navy #Vorratsschiffe (AF, T-AF)
 Australische Formel-2-Meisterschaft
 Af2, ehemalige Arena-Football-Liga in den USA
 AF-2 ist der Handelsnamen von Furylfuramid

.af3 steht für:
 Dateinamenserweiterung für ABC FlowCharter 2.0 Flowchart, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/A